John Grant kan syfta på:

* John Grant (konspiratör) (cirka 1570–1606), engelsk konspiratör 
 John Grant (musiker) (född 1968), amerikansk musiker
 John Grant (författare) (född 1933), brittisk författare
 John Grant (1949–2020), skotsk författare
 John Grant (1930–2014), skotsk barnboksförfattare
 John Grant (död cirka 1744), engelsk präst
 John Grant (1891–1955), amerikansk manusförfattare
 John Grant (1876–1961), skotsk musiker
 John Grant (1908–1996), brittisk amiral i Royal Navy
 John Grant (född 1954), brittisk diplomat
 John Grant (1932–2000), brittisk politiker
 John Grant (1857–1928), australiensisk senator
 John Grant (född 1954), australiensisk politiker
 John Grant (1841–1919), kanadensisk handelsman och politiker
 John Grant (född 1950), amerikansk fotbollsspelare
 John Grant (född 1931), skotsk fotbollsspelare
 John Grant (1891–efter 1915), engelsk fotbollsspelare
 John Grant (född 1981), engelsk fotbollsspelare
 John Grant (född 1950), australiensisk affärsman
 John Grant (född 1941), australiensisk cricketspelare
 John Grant (1922–2013), australiensisk neurokirurg
 John Grant, 13:e earl av Dysart (född 1946), skotsk godsägare och naturvårdare